Хмелёвское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сурского района Ульяновской области. Административный центр — село Хмелёвка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 13 населённых пунктов: 11 сёл и 2 деревни.

Примечания

Ссылки 
 Сурский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Сурского района